Guillem Morell ist der Name folgender Personen:

* Guillem Morell (Schriftsteller), katalanischer Schriftsteller des 15. Jahrhunderts
 Guillem Morell (Bildhauer) (auch Guillem Morei), mallorquinischer Bildhauer des 14. Jahrhunderts, der in Girona wirkte